Жуенві́ль-ле-Пон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 10 км на південний схід від Парижа, 4 км на північ від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8057 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18293,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  — Баталя, Португалія (2008)

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жуенвіль-ле-Пон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн